Drei U-Boote der niederländischen Koninklijke Marine trugen den Namen Hr. Ms. Zeehond (ndl. Hundsrobbe):

Hr. Ms. Zeehond (1943) war ein U-Boot der britischen Swordfish-Klasse (S-Klasse). Das Boot lief 1932 mit dem Namen HMS Sturgeon vom Stapel, wurde zwischen 1943 und 1945 von der niederländischen Marine eingesetzt und 1947 verschrottet.
Hr. Ms. Zeehond (1948) war ein U-Boot der britischen Taciturn-Klasse (T-Klasse). Das Boot lief 1944 mit dem Namen HMS Tapir vom Stapel, wurde zwischen 1948 und 1953 von der niederländischen Marine eingesetzt und 1966 verschrottet.
Hr. Ms. Zeehond (1961) war ein U-Boot der niederländischen Dolfijn-Klasse. Das Boot lief 1960 vom Stapel und wurde 1990 außer Dienst gestellt.

Zeehond